Penalver ou Peñalver peut désigner :

Patronymes 
 Antonio Peñalver (1968) : athlète espagnol ;
 Carmen Peñalver (1961) : femme politique espagnole ;
 Fernando Peñalver (1765-1837) : homme politique et leader indépendantiste vénézuélien, héros de la Guerre d'indépendance du Venezuela ;
 Leandro Peñalver (1961) : athlète cubain.

Toponymes

Peñalver : une localité espagnole de la province de Guadalajara ;

Fernando de Peñalver : une municipalité de l'État d'Anzoátegui ;
 Capitale Fernando de Peñalver : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Fernando de Peñalver dans l'État d'Anzoátegui.
 Peñalver : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de San Fernando dans l'État d'Apure.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme